

Patronyme

 Adolphe Jules Tilliard (1816-1870), général français, mort pour la France.
 Jean-Baptiste Tilliard (1740-1813), graveur français.

Menuisiers 
La famille Tilliard était une famille française de menuisiers en sièges : 

 Jean-Baptiste I Tilliard (1685 - 1766) ;
 Jean-Baptiste II Tilliard (1723 - 1798).